Als Europameisterschaft 2007, kurz EM 2007, bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2007 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 2007 in Barcelona in (Spanien)
 Basketball-Europameisterschaft 2007 in Spanien
 Basketball-Europameisterschaft der Damen 2007 in Vasto, Lanciano, Chieti und Ortona (Italien)
 Rollstuhlbasketball-Europameisterschaft 2007 in Wetzlar (Deutschland)
 Biathlon-Europameisterschaften 2007 in Bansko (Bulgarien)
 Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2007 in Tysowets (Ukraine)
 Bob-Europameisterschaft 2007 in Cortina d’Ampezzo (Italien)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2007 in Toro (Spanien)
 Curling-Europameisterschaft 2007 in Füssen (Deutschland)
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2007 in Madrid in (Spanien)
 Dreiband-Europameisterschaft 2007 in Salon-de-Provence (Frankreich)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2007 in Warschau (Polen)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2007 in Ritten (Italien)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2007 in Salzburg (Österreich)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2007 in Salzburg (Österreich)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft 2007 in Wallisellen (Schweiz)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2007 in Wallisellen (Schweiz)
 Fechteuropameisterschaften 2007 in Gent (Belgien)
 U-21-Fußball-Europameisterschaft 2007 in Groningen, Heerenveen, Arnheim und Nimwegen (Niederlande)
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2007 in Österreich
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2007 in Belgien
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2007 in Reykjavík, Kópavogur, Akranes und Grindavík (Island)
 Futsal-Europameisterschaft 2007 in Gondomar und Santo Tirso (Portugal)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2007 in Straßburg (Frankreich)
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2007 in der Türkei
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2007 in der Slowakei
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2007 in Manchester (Großbritannien)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2007 in Manchester (Großbritannien)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2007 in Steindorf am Ossiacher See (Österreich)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2007 in Lugano (Schweiz)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2007 in Steindorf am Ossiacher See (Österreich)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2007 in Estarreja und Ovar (Portugal)
 Judo-Europameisterschaften 2007 in Belgrad (Serbien)
 Kanurennsport-Europameisterschaften 2007 in Pontevedra (Spanien)
 Kanuslalom-Europameisterschaften 2007 in Liptovský Mikuláš (Slowakei)
 Karate-Europameisterschaft 2007 in Bratislava (Slowakei)
 Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2007 in Birmingham (Großbritannien)
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2007 in Debrecen (Ungarn)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2007 in Riga (Lettland)
 Motorrad-Europameisterschaft 2007
 Pétanque-Europameisterschaft der Frauen 2007 in Ankara (Türkei)
 Poolbillard-Europameisterschaft 2007 in Liberec (Tschechien)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2007 in Willingen (Deutschland)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2007 in Baku (Aserbaidschan)
 Ringer-Europameisterschaften 2007 in Sofia (Bulgarien)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 2007 in St. Sebastian (Österreich)
 Ruder-Europameisterschaften 2007 in Posen (Polen)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2007 in Iraklio (Griechenland)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2007 in Debrecen (Ungarn)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2007 in Sheffield (Großbritannien)
 Skeleton-Europameisterschaft 2007 in Schönau am Königssee (Deutschland)
 Europameisterschaft im Skibergsteigen 2007 in Morzine-Avoriaz (Frankreich)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2007 in Carlow (Irland)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2007 in Prestatyn (Großbritannien)
 Squash-Europameisterschaft 2007 in Royan (Frankreich)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2007 in Riccione (Italien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2007 in Belgrad (Serbien)
 Turn-Europameisterschaften 2007 in Amsterdam (Niederlande)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2007 in Valencia in (Spanien)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2007 in Moskau und Sankt Petersburg (Russland)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2007 in Charleroi und Hasselt (Belgien) sowie Luxemburg (Luxemburg)
 Wildwasserrennsport-Europameisterschaften 2007 in Bihać (Bosnien und Herzegowina)

!Europameisterschaft 2007
2007